

Населені пункти та їхні частини
 Славно — місто в Славенському повіті Західнопоморського воєводства
 Славно — гміна в Славенському повіті Західнопоморського воєводства
 Славно — гміна в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Славно — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Славно — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Славно — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Славно — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Славно — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Славно — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Славно — колонія в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Славно — лісова осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки